Peter Steiner (zanger) - Zwitsers artiest
 Peter Steiner (cartoonist) - Amerikaans cartoonist voor The New Yorker
 Peter Steiner (graficus) - Duits graficus
 Peter Steiner (acteur) - Duits acteur
 Peter O. Steiner - Amerikaans econoom

Zie ook 
 Peter Stein (doorverwijspagina)